Король Oтумфуо Осей Туту II является 16-м Асантехене, королём Ашанти. Он взошёл на Золотой Табурет 26 апреля 1999 г. По имени он является прямым наследником основателя империи Ашанти Отумфуо Осей Туту I.

Родился 6 мая 1950 года и назван Барима Кваку Дуа Отумфуо Осей Туту II, он является самым молодым из пяти детей Нана Афиа Коби Серваа Ампем II (англ.), Асантехена (королева-мать Ашанти). Имя его Нана Кваме Боакье-Данква из Кантикьере в Ашанти регионе и был также Брехиа (главным) в Ашанти. Он умер 1 января 2002 года в Кумаси. Его имя при рождении Нана Кваку Дуа, Его отец Нана Боакье, также были и другие дети от других браков. Некоторые из других его братьев и сестёр Йа Боатенг (в Канаде), Кваку Дуа (в США), Квабене Агье-Бойен, Афуа Сарпонг и Ама Агьеманг (проживают в Кумаси, Ашанти, Гана) и покойный Нана Кваси Агиеманг Премпе.

Он получил образование в Институте профессиональных исследований (IPS) после О-уровня в Осей Кьеретвие колледже в Гане, а затем в Политехническом Северного Лондона, в настоящее время London Metropolitan University, откуда он недавно также получил почётную степень доктора философии, врученной на церемонии в Barbican Centre, Лондон 11 января 2006 г. Нана имеет шестерых детей.
Он проживает во дворце Манхийя (англ.) в Кумаси.

Примечания 

История Ганы